

Patronymie 
 Abraham Maslow (1908 - 1970), psychologue
 Pyramide des besoins, représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins humains
 Sophie Maslow (1911 - 2006), chorégraphe américaine
 Steve Maslow (né en 1944), ingénieur du son américain
  (1907 – 2007), ancien directeur de l'American Jewish Congress

Toponymie 
  est le nom de plusieurs localités polonaises

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme